Kirejew ist der Familienname folgender Personen:

 Roman Kirejew (* 1987), kasachischer Radrennfahrer
 Wiktor Sergejewitsch Kirejew (* 1987), russischer Handballspieler
 Wladislaw Kirejew (* 2000), kasachischer Biathlet